

Toponyme 

 Adra, ville d'Espagne ;
 Adra, ville de Syrie ;
 Adra, ville d'Inde ;
 Adra, village d'Estonie.

Patronyme 

 Zeina Adra (née vers 1975), femme politique libanaise, ministre et vice-premier ministre.

Sigle 

 Adventist Development and Relief Agency (en français, Agence adventiste du développement et de l'aide humanitaire), une organisation non-gouvernemental d'actions humanitaires.

Autre 
 Chevrolet Adra, un concept car de SUV, développé en 2014 par Chevrolet